«Та́нцы с кувши́ном» — традиционный таджикский танец, исполняемый женщинами под ритмы и мотивы дойры.

Краткое описание 
В Бадахшане мужчины занимаются гончарным делом, а в Раште, Тавильдаре, Кулябе и Согде женщины выступают под звуки дойры. Танец с кувшином исполняется в одиночной, парной и групповой формах. В Бадахшане этот танец исполняется на мелодию «Рахпо». В Кулябе и Раштской долине танец исполняют под звуки музыкальных инструментов и пение, в согдийской версии танцоры танцуют с кувшином под игру круга.

Танцовщица кладёт кувшин себе на плечо и начинает медленно танцевать. Он ставит кувшин тут и там на плечо и идет к роднику за водой. Она ставит кувшин перед фонтаном, очищается, моет руки и лицо и поправляет волосы. Возле родника он встречается со своими друзьями или с любимой юной танцовщицей. Наконец, он берет кувшин с водой и танцует обратно в дом. Танец с кувшином исполняли мужчины Бадахшана.   

Танцовщица бросала в кувшин несколько орехов, раскладывала их и исполняла различные танцевальные движения. Орехи внутри кувшина звучали во время танца, некоторые танцоры танцевали с пустой кувшин и подбрасывали её, скручивали запястья и снова поднимали кувшин. В этом танце были элементы жонглирования, танцор время от времени клал кувшин себе на плечо.    

Иногда он держал кувшин перед собой обеими руками, двигался из стороны в сторону, а потом садился и вставал. В этом танце переплетаются элементы: песни, пляски, пантомимы и жонглирования.    

В Раштском, Сангворском и Кулябском районах женщины занимаются гончарным делом. Жесты рук, вращение и другие движения изображают рост, красоту и ловкость исполнителя. В XX веке этот танец стал очень популярным и нашел свое место в искусстве любительского и профессионального танца. Учителя танцев Валаматзода, А. Исламова и А.   

Проценко поставил коллективный спектакль «Танец с кувшином» группы девушек Музыкально-театрального ансамбля «Лола». Этот танец основан на обработке традиционного народного танца, танцевальных движений и моментов пантомимы. В современности этот танец называется «Гончарное дело», «Танец с кувшином», «Встреча» и другие исполняются самодеятельными коллективами.

Место исполнения 
 Рушанский район
 Шугнанский район
 Сангвор
 Куляб
 Раштская долина.

См. также 

 Танцуй с дуэтом
 ложки
 Танцевать с флейтой
 Танец «Туймол».

Ссылки 

 (пайванди дастнорас)

Примечание 

Страницы с непроверенными переводами